Франсиско Мадеро: Мадеро, Франсиско Бернабе(es) — аргентинский политик, вице-президент Аргентины с 1880 по 1886 годы.
 Мадеро, Франсиско Игнасио — мексиканский политик, президент Мексики с 6 ноября 1911 года по 19 февраля 1913 года.